Cimrman ist der Name:

 der Theaterfigur Jára Cimrman
 des Theaters Divadlo Járy Cimrmana